Александр Благонравов:
 Благонравов, Александр Александрович (1933—2020) — советский учёный и конструктор бронетехники, доктор технических наук, генерал-майор.
 Благонравов, Александр Иванович (1906—1962) — советский учёный и конструктор бронетехники.